Африка́анс (, , ранее также был известен как бу́рский язы́к) — один из германских языков (до начала XX века считался диалектом нидерландского), один из 11 официальных языков Южно-Африканской Республики, также распространён в Намибии. Кроме того, небольшие общины носителей африкаанс проживают в других странах Южной Африки: Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Замбии. Многие эмигранты из ЮАР, говорящие на африкаанс, осели в Великобритании, Австралии, Нидерландах, Новой Зеландии.

Распространение 

Африкаанс является родным для большей части белого и цветного населения ЮАР и Намибии.

Носители африкаанс составляют большинство в Западно-Капской и Северо-Капской провинциях ЮАР, а также на западе Фри-Стейт (на этих территориях немалая их часть — цветные). Кроме того, много (в основном, белых) носителей африкаанс живут в некоторых сравнительно крупных городах в центре страны (Претория, Блумфонтейн, Почефструм, Феринихинг, Велком, Клерксдорп, Крюгерсдорп, Йоханнесбург).

Многие носители африкаанс не относят себя ни к «белым», ни к «цветным» и идентифицируются как «говорящие на африкаанс южноафриканцы» или «намибийцы». Собирательное название для носителей африкаанс — Afrikaanses; это более широкий термин, чем африканеры — белые носители языка африкаанс.

Африкаанс является родным для примерно 6 млн человек (в ЮАР, по переписи 2001 года, — 5 983 426); общее число говорящих — около 10 млн чел.

Носители африкаанс и нидерландского могут понимать друг друга без предварительной подготовки (литературный африкаанс отличается от литературного нидерландского меньше, чем многие собственно нидерландские диалекты).

Диалекты 

В африкаанс не отразились диалектные различия, связанные с тем, из каких областей Нидерландов на Каап приезжали поселенцы: все диалектные разновидности сформировались уже непосредственно в Южной Африке. Принято выделять три главных разновидности африкаанс:
 восточная (Oosgrens-Afrikaans), ставшая основой литературного языка: это язык свободных поселенцев востока Капской колонии (до Фиш-ривер), а позже — и фуртреккеров (буров), свободных крестьян, ушедших в Великий трек вглубь континента и основавших Трансвааль и Оранжевое Свободное государство;
 капская (Kaapse Afrikaans) — язык Западного Каапа — это, в первую очередь, язык рабов (привозимых из других колоний) и слуг из местного населения, который в наибольшей степени подвергся влиянию малайско-португало-голландского креола; сейчас это главным образом язык цветных, многие из которых — мусульмане;
 оранжеворечная (Oranjerivier-Afrikaans) — это говоры другой группы смешанного населения, потомков главным образом от браков белых и готтентотов, которые переселились из Капской колонии на север, в нынешние Северо-Капскую провинцию и Намибию; на этой разновидности африкаанс говорят, к примеру, бастеры и гриква.

Лингвистические отличия всех этих разновидностей невелики и сводятся, в основном, к лексическим и незначительным фонологическим особенностям.

История 

Специфические особенности языка африкаанс, вероятно, сложились к концу XVII века ещё в Капской колонии. В течение XVIII и 1-й половины XIX вв. африкаанс функционировал лишь как устно-разговорный язык, если не считать допускаемых бурами ошибок в текстах на нидерландском языке. Основой для африкаанс послужил, в основном, диалект Южной Голландии, однако прослеживается и влияние фламандского диалекта: так, например, суффиксу прилагательных -lijk соответствует не ожидаемое -lyk , а -lik , что также характерно для говоров Фландрии. Кроме того, несомненно, влияние малайско-португальского креола, использовавшегося в Голландской Ост-Индии (откуда в Капскую колонию привозили рабов) и различных жаргонов и пиджинов на основе голландских диалектов, употребляемых в среде моряков. Так, из малайского языка пришли, например, слова piesang «банан» (, ) или baie «очень».

Вероятно, самый ранний памятник африкаанс — записанные в 1795 году песни (вроде частушек). В 1861 году Й. Х. Мерант опубликовал рассказ «Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twyfelaar» («Разговор Клааса Варзехера [Говорящего правду] и Яна Твейфелаара [Сомневающегося]»), который считают первым текстом на африкаанс. В 1860-е годы был создан и памятник «арабского африкаанс» — наставление в исламской вере Абу-Бакра-эфенди, написанное на африкаанс арабскими буквами. Первые грамматика и словарь африкаанс были опубликованы в 1875 году в Кейптауне «Обществом истинных африканеров» («Genootskap van Regte Afrikaners»). Год спустя в Парле стала выходить первая газета на африкаанс — «Die Afrikaanse Patriot», в честь чего позднее был возведён памятник языку. С подъёмом бурского патриотизма, особенно в Трансваале и Оранжевой республике, значение африкаанс быстро росло, и после Англо-бурской войны 1899—1902 годов он стал получать всё большее признание.

В 1909 году была создана Комиссия по языку африкаанс — орган-регулятор языка, которая поначалу именовалась , а с 1964 года носит нынешнее название  и в настоящее время является подразделением .

Тем не менее c образованием ЮАС в 1910 году африкаанс ещё не стал официальным языком страны (тогда им, наряду с английским, ещё оставался нидерландский) и лишь в 1925 году закрепился как государственный язык ЮАС (ныне — ЮАР). В эпоху апартеида всячески подчёркивалась роль африкаанс как единственного национального языка ЮАР и обучение ему было обязательным.

Сейчас он является одним из 11 официальных языков Южно-Африканской Республики, хотя его роль в обществе отчасти сократилась. Тем не менее, он занимает важное место, например, в СМИ: хотя «Южноафриканская телерадиокорпорация» (SABC) уменьшила число программ на африкаанс, в печатных СМИ его позиции очень сильны: например, журнал для всей семьи «Huisgenoot» имеет самый большой тираж в ЮАР. На африкаанс выходят другие газеты и журналы, издаётся довольно много книг, существуют платный кабельный канал «KykNet» и специализированные радиостанции. В то же время уделяется больше внимание разновидностям африкаанс, раньше считавшимся «нестандартными» и «нелитературными» — в частности, капскому африкаанс, на котором говорит большинство носителей этого языка.

Письменность 
Африкаанс пользуется латиницей, с дополнительными диакритическими знаками (акутом, циркумфлексом). Используются также диграфы.

Буквы Cc, Qq, Xx, Zz употребляются лишь в заимствованиях. Из диакритик наиболее употребим циркумфлекс: ê , ô , û  (последний встречается всего в двух словах), î . Диерезис употребляется для указания на двусложность написания (reën «дождь», ср. ). Весьма употребимы диграфы: ie , eu , oe , ch , , tj , , dj , . При адаптации иностранных слов написание иногда сохраняется (genie «гений»), но чаще оно адаптируется (annekseer «аннексировать»).

Важный принцип орфографии африкаанс — последовательное отражение долготы гласных. Краткие гласные в закрытом слоге пишутся одной буквой, но если слог становится открытым, то одиночный согласный после краткого гласного удваивается, что не отражается на произношении: ср. mat  «коврик», мн. ч. matte . Напротив, долгие гласные в закрытом слоге обозначаются диграфами, при этом если слог оказывается открытым, они пишутся одной буквой: boom  «дерево», мн. ч. bome . Долгое  по традиции пишется удвоенным и в конце слова: see  «озеро».

Иногда, как и в нидерландском, используется знак акута для указания на ударность слова или смысловое выделение: иногда это имеет смыслоразличительное значение, например die «определённый артикль», dié «этот».

Слова пишутся с заглавной буквы, если это собственные имена, и в начале предложения. Кроме того, если в начале предложения стоит неопределённый артикль 'n, то следующее слово пишется с заглавной буквы: 'n Man het met my gepraat.

Лингвистическая характеристика 
С лингвистической точки зрения африкаанс отчасти близок другим германским языкам и особенно нидерландскому (отчасти в нём сохраняются черты, присущие средненидерландскому языку, но утраченные в современном литературном языке Нидерландов). В африкаанс произошло упрощение системы склонения и спряжения (при том, что синтаксис остался, в основе своей, нидерландским), однако по своим масштабам оно вполне сравнимо с тем, что случилось, например, в английском языке.

Фонетика и фонология 
Фонетическая система африкаанс близка к нидерландской. От последней её отличают назализация гласных (с компенсаторными удлинением) перед глухими спирантами (ср. африкаанс , нидерл.  mens, «человек»), оглушение всех звонких щелевых согласных, в том числе в начале слова (, ). Кроме того, для африкаанс характерно выпадение согласных — в первую очередь, g (фонетически , в нидерландском возможно и ) — между гласными: ср.  «правило», . Этому подвергается также : ср. oud «старый», ouer «старше». Иногда  переходит между гласными (особенно после долгих) в : blad «лист», мн. ч. blaaie. Ещё одна характерная черта африкаанс — упрощение кластеров (стечений) согласных, особенно в конце слова: ср. pos «почта», нидерл. post. При словоизменении и словообразовании этимологические стечения могут восстанавливаться: nag «ночь», мн. ч. nagte.

Согласные 

В скобках в таблице отмечены фонемы, встречающиеся только в заимствованиях. Так, [], [], [], [] встречаются почти только в заимствованных или звукоподражательных словах (ср. sjiek «шикарный», tjek «чек», tjilp «чирикать»). То же относится к [] (ср. rugby «регби», ghnoe «(антилопа) гну»), которое иногда встречается и в исконных словах, особенно после // (berge «горы», burger «гражданин»); ср. также nege  «девять». Палатальные взрывные [] и [] встречаются, в основном, в диминутивах, например stoeltjie «стульчик», hondjie «собака». [] также иногда встречается как вариант // перед передними гласными. После зубных согласных // (орфографически w) реализуется как [], ср. twee  «два».

Для африкаанс вообще характерны различные ассимилятивные процессы: так, // в зависимости от последующего гласного может реализоваться также как [] (перед передним гласными) или [] (перед огублёнными гласными). Подобным образом // перед передними гласными может реализоваться как []; в области консонантизма возможны различные регрессивные и прогрессивные ассимиляции. Кроме того, для африкаанс, как и для нидерландского языка, характерно оглушение согласных в абсолютном конце слова, причём звонкость восстанавливается перед гласным: held  «герой», heldin  «героиня».

Гласные 
Состав гласных африкаанс, в общем, совпадает с составом нидерландских гласных.

Африкаанс также обладает богатой системой дифтонгов, включающей истинные дифтонги и т. н. «двойные гласные», включающие сочетания долгих гласных с , которые обычно появляются перед уменьшительными суффиксами (raatjie), но встречаются и в корнях (waai).

Особенно трудны вопросы, связанные с реализацией гласной, орфографически представленной как i, а также долгих гласных среднего подъёма. Традиционно считается, что i соответствует символу МФА , однако Б. Доналдсон указывает, что этот гласный, на самом деле, имеет чуть более верхний подъём, чем истинный , встречающийся в африкаанс в безударной позиции; сам Доналдсон обозначает его как ï; по всей видимости, в МФА он ближе всего соответствует . Что касается «долгих гласных среднего подъёма», то в традиционных описаниях их полагают дифтонгами ,  или , : тот же Доналдсон полагает, что более правильной была бы транскрипция , .

Среди процессов в области гласных следует заметить частую редукцию безударных гласных до , синкопу  (gisteraand «вчера вечером» ), повышение e и o в предударном слоге до ,  (polisie «полиция» ), понижение e и o во втором предударном слоге до ,  (energie «энергия» ), (ненормативную) делабиализацию , , ,  до , , ,  (muur «стена»  вместо ), понижение  до  перед , , , .

Другие фонологические сведения 
Ударение в африкаанс, как и в других германских языках, падает обычно на первый слог: ср. spéler «игрок», ónderwys «преподавать»; исключения в исконных словах составляют безударные приставки be-, ge-, ver-, er-, her-: bespréék «заказывать». В заимствованных словах ударение обычно сохраняется: koepéé «купе».

Как и в нидерландском языке, сочетания  + согласный,  плюс согласный в конце слова претерпевают эпентезу : melk  «молоко».

Морфология 

Африкаанс — язык аналитического строя и характеризуется слабой морфологической оформленностью. Интенсивный процесс распада флексии приводит к полному разрушению системы склонения имени и системы спряжения в глаголе (утрате личных окончаний). Почти полностью разрушено характерное для всех остальных германских языков противопоставление слабых и сильных глаголов, временные противопоставления выражаются аналитическими формами (как и в некоторых немецких диалектах).

Существительные и прилагательные 
Существительное в африкаанс не различает родов, в отличие от нидерландского языка, где различаются общий и средний род; полностью утрачены падежные противопоставления (впрочем, почти разрушенные и в нидерландском). Тем не менее, сохраняется противопоставление по числу. Самый обычный способ образования множественного числа — суффикс -e (mens «человек» — мн. ч. mense; dag «день» — мн. ч. dae), менее продуктивен суффикс -s (правда, он всё же более распространён, чем в нидерландском; storm «буря» — мн. ч. storms); редко встречаются и другие морфемы, например, kind «ребёнок» — мн. ч. kinders, ouer «родитель» — мн. ч. ouers, супплетивизм (seeman «моряк», seeliede «моряки»). Как отмечалось выше, при образовании множественного числа могут восстанавливаться согласные, не присутствующие в форме единственного числа: gas «гость» — мн. ч. gaste.

В африкаанс два артикля: определённый (die) и неопределённый (n  или ).

 Многосложные прилагательные присоединяют -e: n winderige dag «ветреный день». Исключения составляют:
 сложные прилагательные, второй компонент которых — прилагательное, не присоединяющее -e: '''n wondermooi meisie «удивительно красивая (mooi) девушка»;
 прилагательные на -er, el (включая сравнительную степень): 'n lekker piesang «вкусный банан», n langer pad «более длинный путь».
 Присоединяют -e односложные прилагательные на , , , , , при этом могут происходить описанные выше чередования:
 выпадение d (n wye romp «широкая (wyd) юбка»), с возможным переходом в  ( 'n goeie oes «хороший (goed) урожай»), исключения: wreed, oud (имеет специальную форму ou);
 выпадение : n lae muur «низкая (laag) стена»;
 восстановление конечного согласного: '''n slegte reuk «плохой (sleg) запах», 'n vaste rëel «твёрдое (vas) правило»;
 наращение  (для прилагательных на -u): n ruwe speler «грубый (ru) игрок»;
 озвончение f до w: n dowwe lig «тусклый (dof) свет».
 Прочие односложные прилагательные, как правило, -e не присоединяют.

Прилагательное имеет три степени сравнения: положительную, сравнительную и превосходную: groot «большой» — groter «больше» — (die) grootste «самый большой» (превосходная степень всегда употребляется с определённым артиклем). Степени сравнения наречий образуются так же. Образование степеней сравнения регулярно, кроме трёх исключений (min — minder — minst «маленький», goed — beter — beste «хороший», baie — meer — meest «очень, много») и морфонологических процессов, аналогичных описанным выше: oud «старый» — ouer «старше», sag «мягкий» — sagter «мягче». Кроме того, d наращивают перед -er все прилагательные, оканчивающиеся на r: lekker «приятный» — lekkerder.

 Местоимения 
Личные местоимения (в единственном числе) сохраняют различие двух падежей: прямого и объектного; их распределение аналогично распределению местоименных падежей в других языках, например, английском или шведском: прямой падеж в роли подлежащего и именной части сказуемого, объектный — в позиции дополнения, в том числе после предлогов.

Форма u употребляется примерно так же, как русское уважительное «вы». Формы sy и hy обычно употребляются только по отношению к лицам, хотя есть и исключения: Waar is die trein? — Hy is laat «Где поезд? — Он опаздывает».

Притяжательные местоимения в общем случае совпадают с формами объектного падежа. Исключение составляют формы 3 лица мужского рода и неодушевлённых предметов, где используется форма sy. Кроме того, притяжательные (но не личные) julle, hulle допускают варианты jul, hul.

У притяжательных местоимений также существуют формы для употребления в предикативной функции и при эллипсисе главного имени: ср. hierdie jas is joune. Waar is myne'? «Это пальто твоё. А где моё?». Эти местоимения выглядят так:

Глагол 

Глагольная система в африкаанс сильно упрощена по сравнению с нидерландской. Полностью исчезло спряжение (изменение по лицам и числам), большинство глаголов имеют всего две формы: собственно глагольную и форму причастия. Синтетических форм почти нет, их место заняли аналитические, ср.: ek praat Afrikaans «Я говорю на африкаанс», hulle sal Afrikaans praat «Они будут говорить на африкаанс», u het Afrikaans gepraat «Вы говорили на африкаанс», ons sou Afrikaans gepraat «Мы говорили бы на африкаанс». Форма инфинитива совпадает с личными формами; в предложении перед ней употребляются элементы om te (при наличии при инфинитиве объекта он ставится между om и te): ek hoop om haar weer te sien «я надеюсь (hoop) снова её (haar) увидеть».

У большинства непроизводных глаголов форма причастия образуется прибавлением приставки ge-. В случае глаголов с отделяемыми приставками этот суффикс вставляется между приставкой и корнем: Ma skep op «Мама накрывает на стол», Ma het al opge skep «Мама уже накрыла на стол». У глаголов с неотделяемыми приставками форма причастия не отличается от всех прочих форм: Hy bestuur hierdie firma «Он руководит этой фирмой», Hy het dit altyd bestuur «Он всегда ей руководил».

Форма инфинитива, отличающаяся от личных форм, сохранилась всего у двух глаголов, они же сохраняют особые формы причастия: hê «иметь» (личная форма — het, причастие — gehad) и wees «быть» (личная форма — is, причастие — gewees). Чуть больше глаголов сохранили особые формы претерита (прошедшего времени): тот же wees (was), wil «хотеть» (wou), sal — вспомогательный глагол будущего времени (sou), moet «долженствовать» (moes), kan «мочь» (kon). Редко употребимы также dag (от dink «думать») и wis (от weet «знать»).

Различные видо-временные оппозиции выражаются в африкаанс в основном с помощью аналитических форм, образуемых с помощью вспомогательных глаголов het «иметь», wees «быть», sal (и sou) — будущее время, word — вспомогательный глагол пассивного залога:

Синтаксис 

В целом, синтаксис африкаанс похож на нидерландский синтаксис и вообще обладает небольшим числом особенностей, которые выделяли бы его на фоне других германских языков. Как и в нидерландском или немецком языке, второе место в предложении занимает финитная глагольная форма (в случае аналитической формы — её финитная часть), при том что первой составляющей может быть как подлежащее, так и другой член предложения. Если сказуемое выражено аналитической глагольной формой, причастие помещается в конец предложения: ek lees 'n boek «я читаю книгу», ek het 'n boek gelees «я прочёл книгу». Беспредложное косвенное дополнение стоит до прямого: ek het my broer 'n boek gegee «я дал своему брату книгу»; предложное дополнение, напротив, помещается после прямого: ek het 'n boek vir my broer gegee — то же самое. Отношения притяжательности выражаются либо с помощью предлога van (die boek van die broer «книга брата»), либо с помощью притяжательной частицы se (die broer se boek — то же самое). Частица se (сейчас несогласуемая) восходит к конструкции с вершинным маркированием притяжательности с помощью притяжательного местоимения: раньше было die broer sy boek, die meisie haar boek (ср. возможное в нидерландском de broer z’n (zijn) boek, de zuster d’r boek).

Для африкаанс характерно двойное отрицание: первый элемент может быть собственно приглагольным отрицанием nie (идёт сразу после глагола) либо отрицательным местоимением (geen «ни один», nêrens —), а второй — элемент nie, который ставится в конце: ek het nie dié boek gelees nie «я не читал эту книгу», hy het geen boek gelees nie «он не читал никакой книги».

В подчинённом предложении в африкаанс, как и в других германских языках, порядок слов отличается от того, что употребляется в главном предложении: подлежащее стоит на первом месте, а все глагольные формы — в конце: ek weet dat jou dié boek lees «я знаю, что ты читаешь эту книгу». Если в подчинённом предложении глагол стоит в перфекте, то в африкаанс (как в немецком, но в отличие от нидерландского) вспомогательный глагол het стоит на последнем месте: ek weet dat jou dié boek gelees het «я знаю, что ты прочитал эту книгу». При этом при употреблении форм с sal, sou и модальных глаголов инфинитив (как в нидерландском, но в отличие от немецкого) идёт после вспомогательных форм: hy het my gesê dat hy môre sou kom «он мне сказал, что придёт завтра». В качестве относительного местоимения широко используется wat «что», в том числе и для лиц: die man wat ek ontmoet het is my vriend «человек, которого я встретил, — мой друг».

Широко распространено употребление предлога vir перед личными прямыми объектами: hy slaan vir Piet «он бьёт Пита».

В разговорном африкаанс широко распространено использование бессоюзной подчинительной связи, при которой порядок слов в подчинённом предложении такой же, как в главном: Karel sê hy sal om tienuur huistoe kom «Карел говорит, (что) он завтра придёт домой в десять часов».

Лексика 
Лексика африкаанс отражает историю заселения Капской колонии: в основе своей она нидерландская, точнее — голландская (хотя встречаются и лексические дублеты, в Нидерландах распределённые по диалектам, как, например, werp и gooi «бросать»: первое слово распространено на юге Нидерландов, второе — на севере). Достаточно много заимствований из французского, но, это в основном, интернациональная лексика (energie, genie и так далее); ограниченно влияние немецкого (werskaf «заниматься чем-л.» — от ). Достаточно много заимствований из малайско-португальского креола, причём как малайского, так и португальского происхождения:  «очень, много», piering «блюдце»,  «тюрьма», mielie «кукуруза». Заимствований из местных языков в африкаанс почти нет, а те, что есть, отражают, в основном, местные реалии (gogga, kamma, kamtig, donga, indaba).

Несмотря на относительно богатый словарный запас языка, молодые носители африкаанс в городах ЮАР постоянно используют английские слова и целые фразы в своей бытовой речи. Феномен интересен тем, что в подавляющем большинстве случаев в африкаанс имеется соответствующее слово или фраза. Причина кроется в том, что английский в глазах многих представителей городской молодёжи выглядит модно и «продвинуто», а также в том, что подходящее слово на африкаанс иногда не приходит сразу в голову. Сфера использования африкаанс медленно, но стабильно сужается. В последнее время для многих африкаанс становится почти исключительно языком бытового общения. Молодёжь по окончании учёбы мало читает и пишет на языке, отсюда и тенденция к замене лексики африкаанс на английские соответствия.

Отличия от литературного нидерландского 
В фонетике отличия африкаанс от нидерландского сводятся во многом к различиям в диалектной основе африкаанс и литературного нидерландского; в ряде случаев африкаанс «консервирует» норму, в нидерландском считающуюся устаревшей (например, открытое произношение e в слове wereld «мир» (в африкаанс — wêreld)). Среди фонетических различий можно назвать следующие (часть была упомянута ранее):
 произношение долгого назализованного гласного в словах типа mens;
 глухие [f], [s], [x] на месте нидерландских орфографических v, z, g;
 отпадение конечных после глухих спирантов: nag «ночь» — мн. ч. nagte, ср. ;
 падение d и g между гласными: spieël,  «зеркало»;
 произнесение sk вместо sch () в начале морфемы: skool «школа» вместо school, суффикс -skap вместо -schap.
 произнесение -er () вместо нидерландского -aar (perd «лошадь», )

В области морфологии выделяется полный распад личной флексии, совпадение инфинитива и форм презенса, регуляризация образования причастий (нидерландские причастия сильных глаголов сохраняются только как отглагольные прилагательные: neem «брать», ek het 'n besluit geneem «я принял решение», 'n genome besluit «принятое решение» (ср. в нидерландском ik heb het besluit genomen), исчезновение синтетического претерита. В системе имени — полное исчезновение падежной системы, исчезновение грамматического рода, отсутствие согласования прилагательных. Ещё одно заметное отличие — использование в африкаанс редупликации для выражения значений типа деепричастий или наречий: hy kom lag-lag «он идёт, смеясь».

Отличия в области синтаксиса (двойное отрицание, другой порядок слов в подчинённых предложениях) и лексики были отмечены выше.

Влияние на другие языки 
Африкаанс, будучи в течение долгого времени ведущим языком в Южной Африке, оказывал влияние на другие языки, с которыми находился в контакте. Заимствования из африкаанс проникли во многие языки банту, распространённые в Южной Африке, а также в южноафриканскую разновидность английского (например, lekker «приятный» наряду с nice, bakkie «небольшой грузовик»). Лексика африкаанс оказывала также большое влияние на контактные языки, развивавшиеся в условиях смешения больших групп рабочих из разных племён — в первую очередь, в шахтах: так, на алмазных и золотых рудниках Витватерсранда много слов из африкаанс впитал фанагало, позже распространившийся как контактный язык на большой территории. Слова из африкаанс есть, к примеру, и в языке бемба, использовавшимся на медных шахтах Северной Родезии (ныне — Замбия). Кроме того, африкаанс влиял и на койне, формировавшиеся в городской среде (в частности, в эпоху апартеида, когда на африкаанс велось школьное образование), такие как исикамто (флаайтаал).

Многие слова из африкаанс, обозначающие специфические местные реалии, вошли в другие языки мира: особенную известность эти реалии получили после Второй англо-бурской войны: таковы слова велд (), коммандо (), бур (),  «первопроходческое путешествие».

Африкаанс в образовании 
Африкаанс широко используется в образовании — главным образом, в тех районах, где его носители составляют большинство. В эпоху апартеида школьное образование велось на африкаанс в ЮАР, ЮЗА и квазинезависимом бантустане Бопутатсвана. На африкаанс велось также преподавание в большинстве университетов. В настоящее время сфера его употребления в преподавании сократилась, часть учебных заведений ввели параллельное употребление английского или местных языков. Из университетов африкаанс (обычно наряду с английским) сохраняется в Стелленбосе («бурском Оксфорде»), Северо-западном университете, Претории и Университете Свободного государства.

Практическая транскрипция 

Ряд пособий, в том числе авторитетное пособие Р. С. Гиляревского и Б. А. Старостина, рекомендуют передавать названия с африкаанс по правилам транскрипции с нидерландского языка. Однако на практике эти требования не всегда выполняются: различия связаны с передачей g (г или х), v (в или ф), гласных, которые пишутся как oo и ee (по-русски oo, о, у resp. ee, e, и), u (например, Йоханнесбург, но бюргеры).

См. также 
 Цейлонский голландский язык
 Литература на языке африкаанс

Примечания

Литература 

 на русском языке

 Игнатенко А. К. Учебник языка африкаанс. Начальный курс. — М.: Муравей-Гайд, 2000. — 235  с. ISBN 5-8463-0060-X
  
 Миронов С. А. Об аналитических и полуаналитических формах слова // Аналитические конструкции в языках различных типов. М.; Л., 1965; 
 Миронов С. А. Язык африкаанс. — М.: Наука, 1969. — 151 с. (Языки народов Азии и Африки/ АН СССР. Ин-т востоковедения).
 Миронов С. А. Африкаанс // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 683 с.
 Миронов С. А. Африкаанс // Языки мира. Германские языки. Кельтские языки / Российская академия наук. Ин-т языкознания; Редкол. тома: Н. Н. Семенюк, В. П. Калыгин и др. — М.: Academia, 2000. — С.87—100. — 472 с. ISBN 5-87444-101-8

 на других языках

 Bosman D. B., Merwe I. W. van der, Hiemstra L. W., Tweetalige woordeboek; Afrikaans-Engels [Engels-Afrikaans], 7 druk, Kaapstad, [1969].
 Botha T. J. R. 1991. Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde. Pretoria.
 Botha M. C., Burger J. F., Maskew Miller se Afrikaanse grammatika, 5 druk, Kaapstad, 1923;
 Bouman A. C., Pienaar E. C., Afrikaanse spraakkuns, Stellenbosch, 1924;
 Breyne M. R., Lehrbuch des Afrikaans, Münch., 1954;
 Conradie С. J. Taalgeskiedenis. Pretoria, 1986
 Donaldson B. A Grammar of Afrikaans. Berlin, New York, 1993
 Kloeke G. G., Herkomst en groei van het Afrikaans, Leiden, 1950;
 Le Roux T. H., De Villiers Pienaar P., Afrikaanse fonetiek, Kaapstad — Johannesburg, [1927];
 Meijers J. A. 1953. Afrikaans: hoe om dit maklik te leer praat. Leiden: A. W. Sijthoff’s uitgeversmaatchappij NV
 Odendal F. F. (red.) 1965. Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal.
 Ponelis F. A. 1979. Afrikaanse sintaksis. Pretoria.
 Raidt E. H. 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans. Darmstadt.
 van Schalkwyk H. Teach Yourself Afrikaans. London, 1988
 Schoor J. L. van. Die Grammatika van Standaard-Afrikaans. Kaapstad, 1983
 Stadler L. G. de. Groot tesourus van Afrikaans. Halfweghuis, 1994.
 Tweetalige woordeboek / Ed. D. B. Bosman. 8th ed. Kaapstad, 1984; 
 Villiers M. de, Afrikaanse Klankleer, Kaapstad — Amst., 1958;
 Valkhoff M. F. 1971. Descriptive bibliography of the linguistics of Afrikaans: A survey of major works and authors // Linguistics in Sub-Saharan Africa. / Sebeok, T. A., ed. The Hague and Paris: Mouton. pp. 455—500.
 Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal. 3 ed. Perskor, 1994; 
 de Villiers M. 1976. Afrikaanse klankleer. Kaapstad.
 Woordeboek van die Afrikaanse taal / Ed. P. C. Schoonees. Pretoria, 1951–2000–. Vol. 1–11–;

Ссылки 

 Язык Африкаанс, алфавит и произношение лингвистическая энциклопедия Linguapedia
 Статья об африкаанс
 Статьи о языке африкаанс и африканерах на ЮАР.ру
 Африкаанс-русский онлайновый словарь «Мультитран» с возможностью пополнения пользователями
 Онлайн курс африкаанс
 Страница об африкаанс на SALnguages.com
 Страницы об африкаанс на сайте Венского университета
 Radio Sonder Grense Радио на африкаанс с онлайн-трансляцией
 Газеты на африкаанс: Beeld, Die Burger, Volksblad (ЮАР), Die Republikein (Намибия)

 
Языки ЮАР
Языки Намибии